Санто-Доминго-де-Силос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арланса. Занимает площадь 79 км². Население — 326 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 57 км.

Покровителем считается святой Доминик Силоский, в честь которого и назван город.

См. также 
 Аббатство святого Доминика Силосского

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса